Дан Клутьє (,  22 квітня 1976, Мон-Лорьє) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1991 року.

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 26-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Лос-Анджелес Кінгс», «Ванкувер Канакс»,  «Тампа-Бей Лайтнінг»,  «Нью-Йорк Рейнджерс», «Рокфорд АйсХогс», «Манчестер Монаркс», «Гартфорд Вулвс Пек», «Бінгхемтон Рейнджерс», «Детройт Вайперс» та «Клагенфурт».

Загалом провів 376 матчів у НХЛ, включаючи 25 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Був гравцем молодіжної збірної Канади в складі якої став чемпіоном світу в 1995 році. Виступав за національну збірну Канади.

Тренерська робота 
У сезоні 2008/09 працював асистентом головного тренера до того ж свого рідного брата Сільвена Клутьє в одному з клубів Центральної хокейної ліги. У 2010 уклав однорічний контракт з клубом ОХЛ «Беррі Колтс».

З вересня 2010 тренер-консультант голкіперів у клубі НХЛ «Ванкувер Канакс», а з 14 червня 2016 тренер воротарів «Канакс».

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Збірна

Посилання 

 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Канадські хокейні тренери
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Клагенфурта»
Тренери «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»